Klein Buckow steht für:

 Klein Buckow (Spremberg), Wohnplatz in Spremberg, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Klein Buckow (Milower Land), Gemeindeteil von Großwudicke, Landkreis Havelland, Brandenburg